Каскады:

 Каскады — область на крайнем юго-западе Буркина-Фасо.
 Каскады Карфигуэла — система водопадов в Буркина-Фасо.
 Урочище Каскады — геологический памятник природы на Украине.